Pițigaia se poate referi la:

Pițigaia, Argeș
Pițigaia, Călărași

Vezi și 
 Pițigoi (dezambiguizare)

Toponime românești